Ein Messband kann sein:
 ein Maßband, ein Band mit Längeneinteilung zur Längen- oder Entfernungsmessung
 ein mit Messsignalen bespieltes Tonband, um Tonbandgeräte zu überprüfen